Der Holzer Bach ist ein linker Zufluss der Wupper im Stadtbezirk Elberfeld der nordrhein-westfälischen Großstadt Wuppertal.

Lage und Topografie 
Der Holzer Bach entspringt auf 226 Meter ü. NN östlich der Bergischen Universität in einer Kleingartenanlage im Wohnquartier Grifflenberg. Kurz hinter der Quelle wird er in einem kleinen Teich gestaut und entschwindet in einer Dole. Unterhalb der Holzer Straße, der Querstraße und der Straße Unterer Grifflenberg fließt er an der Christuskirche vorbei nordwärts, unterquert die Bahnstrecke Düsseldorf–Elberfeld in westlich des Wuppertaler Hauptbahnhofs und mündet nach ca. 1,1 Kilometern auf 141 Meter ü. NN. am Islandufer gegenüber dem Mirker Bach in der Wupper. 

Fast in seinem gesamten Lauf fließt der Bach unterirdisch in einer künstlichen Verdolung.

Einzelnachweise

Weblinks 

Fließgewässer in Wuppertal